GBS steht für:
 Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen, Programm der Hamburger Schulbehörde zur flächendeckenden Einführung von Ganztagsbetreuung an Grundschulen
 GBS Leipzig, eine staatlich anerkannte Fachschule in Leipzig
 George Bernard Shaw, Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Georg-Büchner-Schule (Darmstadt)
 Georg-Büchner-Schule (Frankfurt am Main)
 Georg-Büchner-Schule (Rodgau)
 Gesamtbanksteuerung
 Gesellschaft für bedrohte Sprachen, Verein zur Förderung bedrohter Sprachen
 Glasgow-Blatchford-Score, Diagnostisches Verfahren in der Gastroenterologie 
 Global Broadcast System, Kommunikationskomponente der UFO Block 3-Satelliten der US-Navy, siehe UFO (Satellit)
 Gold Bauhinia Star, der höchste Verdienstorden im Order of the Bauhinia Star der Stadt Hongkong
 Google Book Search, eine Suchmaschine für Informationen in Büchern
 Great Big Sea, eine kanadische Musik-Band
 Great British Sports Cars, britischer Automobilhersteller
 Grevener Baumwollspinnerei in Greven, heute Kulturzentrum GBS
 Große Berliner Straßenbahn, das ehemals bedeutendste Berliner Straßenbahnunternehmen
 Grundig Business Systems, ein Hersteller von Diktiergeräten
 Gruppe B-Streptokokken
 Guillain-Barré-Syndrom, eine Erkrankung der Nervenwurzeln des Rückenmarks
 Guinea-Bissau, nach dem Länderkürzel des Internationalen Olympischen Komitees
 Gürbetal-Bern-Schwarzenburg-Bahn, eine ehemalige Privatbahn im Kanton Bern
 „British subject“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents

gbs steht für:
 Gbesi (ISO-639-3-Code), Varietät von Ayizo, Gbe-Sprache in Benin
 Giordano-Bruno-Stiftung, eine Stiftung zur Förderung des evolutionären Humanismus

Gb/s steht für:
 Gigabit pro Sekunde, Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

GB/s steht für:
 Gigabyte pro Sekunde, parallele Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

Abkürzung